Renfrew bezeichnet Personen:

 Charles Byron Renfrew (1928–2017), US-amerikanischer Jurist und Wirtschaftsmanager
 Colin Renfrew, Baron Renfrew of Kaimsthorn (* 1937), britischer Archäologe
 Malcolm MacKenzie Renfrew (1910–2013), US-amerikanischer Chemiker

Renfrew heißen folgende geographische Objekte:
 Renfrew County, Verwaltungseinheit von Ontario, Kanada
Orte:
 Renfrew (Antigua), im St. Georges Parish, Antigua und Barbuda
 Renfrew (Ontario), im Renfrew County, Kanada
 Port Renfrew, in British Columbia, Kanada
 Renfrew (Idaho), in den Vereinigten Staaten
 Renfrew (Massachusetts), in den Vereinigten Staaten
 Renfrew (Pennsylvania), in den Vereinigten Staaten
 Renfrew (South Carolina), in den Vereinigten Staaten
 Renfrew (Schottland), im Renfrewshire, Schottland, Vereinigtes Königreich

Renfrew, Weiteres:
 Renfrew Center Foundation, Stiftung zur Aufklärung, Prävention, Forschung, Behandlung von Essstörungen, USA
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Scottish Motor Carriage Company